Olle Franzén kan syfta på:

 Olle Franzén (1916–2012), svensk idéhistoriker och skolledare
 Olle Franzén (1924–2008), svensk ingenjör och industriman

Se även 
 Olov Franzén (född 1946), svensk tonsättare och cellist
 Nils-Olof Franzén (1916–1997), svensk litteraturvetare och radioman